islam – religia monoteistyczna
 Islam – imię męskie
 Islam – nazwisko